Второе правительство Юлии Тимошенко — правительство, сформированное «коалицией демократических сил», вследствие победы на досрочных выборах в парламент 2007 года. Основной состав правительства был утвержден Постановлением Верховной Рады Украины от 18 декабря 2007 года № 10-VI.

3 марта 2010, после победы  Виктора Януковича на президентских выборах, Верховная Рада Украины после формирования новой коалиции 243 голосами отправила правительство Юлии Тимошенко в отставку.

Утверждение премьер-министра и правительства 

Кандидатура Юлии Тимошенко на пост премьер-министра утверждена Верховной Радой 18 декабря 2007 года со второй попытки путём поимённого голосования, проведенного без участия электронной системы «Рада» (поднятием руки и произнесением волеизъявления депутата — по списку, который зачитывал председатель счетной комиссии). В голосовании приняли участие 227 депутатов из 450. Тимошенко набрала 226 (при необходимых 226) голосов «За» при одном воздержавшемся.

В ходе первого голосования 11 декабря 2007 года не хватило одного голоса (225 при необходимых 226). При этом два депутата заявили, что они приняли участие в голосовании и голосовали «За», однако электронная система голосования «Рада» на их рабочих местах не сработала.

В тот же день, 18 декабря 2007 года, по представлению новоизбранного премьер-министра Юлии Тимошенко был утвержден состав кабинета министров с одной вакансией должности вице-премьер-министра.

Состав Кабинета Министров 
В соответствии со статьей 114 Конституции Украины от 28 июня 1996 г. (в редакции Закона Украины от 8 декабря 2004 г. № 2222-IV, вступившего в силу с 1 января 2006 г.) в состав Кабинета Министров Украины входили: Премьер-министр Украины, Первый вице-премьер-министр, вице-премьер-министры, министры

После даты назначения или освобождения от должности членов Кабинета Министров стоит номер соответствующего Постановления Верховной Рады Украины.

Члены правительства расположены в списке в хронологическом порядке по дате их назначения.
 Тимошенко Юлия Владимировна — Премьер-министр Украины (18 декабря 2007 г., № 7-VI —3 марта 2010 г., № 1928-VI; и. о. до 11 марта 2010 г., № 1964-VI )
 Турчинов Александр Валентинович — Первый вице-премьер-министр Украины (18 декабря 2007 г., № 10-VI — 3 марта 2010 г., № 1928-VI; и. о. до 11 марта 2010 г., № 1965-VI)
 Васюник Иван Васильевич — Вице-премьер-министр Украины (18 декабря 2007 г., № 10-VI — 3 марта 2010 г., № 1928-VI; и. о. до 11 марта 2010 г., № 1964-VI)
 Немыря Григорий Михайлович — Вице-премьер-министр Украины (18 декабря 2007 г., № 10-VI —3 марта 2010 г., № 1928-VI; и. о. до 11 марта 2010 г., № 1965-VI)
 Вице-премьер-министр — вакансия (квота БЮТ)
 Телекомпания НТН в новостях 14 января 2008 года сообщила, что коалиция предполагает назначить на эту должность Виталия Гайдука. В ожидании назначения (которое возможно только после возобновления нормальной работы Верховной Рады) Гайдук назначен на должность руководителя группы штатных советников Премьер-министра Украины, вновь созданной, в которую будут набираться специалисты разного профиля.
 Вакарчук Иван Александрович — Министр образования и науки Украины (18 декабря 2007 г., № 10-VI — 3 марта 2010 г., № 1928-VI; и. о. до 11 марта 2010 г., № 1965-VI)
 Отец известного рок-музыканта и депутата Верховной Рады Украины VI созыва Святослава Вакарчука, ректор Львовского Национального университета им. И. Франко.
 Винский Иосиф Викентьевич — Министр транспорта и связи Украины (18 декабря 2007 г., № 10-VI — 23 июня 2009 г., № 1536-VI)
 Вовкун Василий Владимирович — Министр культуры и туризма Украины (18 декабря 2007 г., № 10-VI - 3 марта 2010 г., № 1928-VI; и. о. до 11 марта 2010 г., № 1965-VI)
 Данилишин Богдан Михайлович — Министр экономики Украины (18 декабря 2007 г., № 10-VI — 3 марта 2010 г., № 1928-VI; и. о. до 11 марта 2010 г., № 1965-VI)
 Денисова Людмила Леонтьевна — Министр труда и социальной политики Украины (18 декабря 2007 г., № 10-VI — 3 марта 2010 г., № 1928-VI; и. о. до 11 марта 2010 г., № 1965-VI)
 Ехануров Юрий Иванович — Министр обороны Украины (18 декабря 2007 г., № 10-VI — 5 июня 2009 г., № 1477-VI)
 Князевич Василий Михайлович — Министр здравоохранения Украины (18 декабря 2007 г., № 10-VI — 3 марта 2010 г., № 1928-VI; и. о. до 11 марта 2010 г., № 1965-VI)
 Крупко Пётр Николаевич — Министр Кабинета Министров Украины (18 декабря 2007 г., № 10-VI — 3 марта 2010 г., № 1928-VI; и. о. до 11 марта 2010 г., № 1965-VI)
 Куйбида Василий Степанович — Министр регионального развития и строительства Украины (18 декабря 2007 г., № 10-VI — 3 марта 2010 г., № 1928-VI; и. о. до 11 марта 2010 г., № 1965-VI)
 Кучеренко Алексей Юрьевич — Министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины (18 декабря 2007 г., № 10-VI — 3 марта 2010 г., № 1928-VI; и. о. до 11 марта 2010 г., № 1965-VI)
 Луценко Юрий Витальевич — Министр внутренних дел Украины (18 декабря 2007 г., № 10-VI — 28 января 2010 г., № 1842-VI)
 Мельник Юрий Фёдорович — Министр аграрной политики Украины (18 декабря 2007 г., № 10-VI — 3 марта 2010 г., № 1928-VI; и. о. до 11 марта 2010 г., № 1965-VI)
 Новицкий Владимир Станиславович — Министр промышленной политики Украины (18 декабря 2007 г., № 10-VI — 3 марта 2010 г., № 1928-VI; и. о. до 11 марта 2010 г., № 1965-VI)
 Онищук Николай Васильевич — Министр юстиции Украины (18 декабря 2007 г., № 10-VI — 11 марта 2010 г., № 1965-VI)
 Огрызко Владимир Станиславович — Министр иностранных дел Украины (18 декабря 2007 г., № 10-VI — 3 марта 2009 г., № 1044-VI)
 Павленко Юрий Алексеевич — Министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта (18 декабря 2007 г., № 10-VI — 3 марта 2010 г., № 1928-VI; и. о. до 11 марта 2010 г., № 1965-VI)
 Министр по делам семьи и молодежи в Правительстве Юлии Тимошенко (2005).
 Пинзеник Виктор Михайлович — Министр финансов Украины (18 декабря 2007 г., № 10-VI — 17 февраля 2009 г., № 962-VI)
 Полтавец Виктор Иванович — Министр угольной промышленности Украины (18 декабря 2007 г., № 10-VI — 3 марта 2010 г., № 1928-VI; и. о. до 11 марта 2010 г., № 1965-VI)
 Продан Юрий Васильевич — Министр топлива и энергетики Украины (18 декабря 2007 г., № 10-VI — 11 марта 2010 г., № 1965-VI)
 Филипчук Георгий Георгиевич — Министр охраны окружающей природной среды Украины (18 декабря 2007 г., № 10-VI — 3 марта 2010 г., № 1928-VI; и. о. до 11 марта 2010 г., № 1965-VI)
 Шандра Владимир Николаевич — Министр Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы (18 декабря 2007 г., № 10-VI — 3 марта 2010 г., № 1928-VI; и. о. до 11 марта 2010 г., № 1965-VI)
 Порошенко Петр Алексеевич — Министр иностранных дел Украины (9 октября 2009 г., № 1639-VI — 3 марта 2010 г., № 1928-VI; и. о. до 11 марта 2010 г., № 1965-VI)

Силовые ведомства 

В соответствии с п.10 ст.106 Конституции Украины, выдвижение кандидатуры министра обороны относится к полномочиям Президента Украины. Кандидатура Юрия Еханурова была предложена Виктором Ющенко и представлена Юлией Тимошенко.

Кроме того, квотой Президента Украины является кандидатура министра иностранных дел Украины.

Совет национальной безопасности и обороны Украины 

Виктор Ющенко назначил секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины лидера фракции Партии регионов Раису Богатыреву. Предшественником Богатыревой на этом посту был Иван Плющ, единственный депутат от блока НУНС, не подписавший коалиционное соглашение и воздержавшийся во время голосования за кандидатуру Юлии Тимошенко на должность Премьер-министра Украины.

По оценкам политологов, это назначение — дополнительный элемент давления и ограничения для манёвра правительства Юлии Тимошенко. Раньше СНБО использовался в этой функции относительно правительства Януковича. Сейчас это делается и по отношению к правительству Тимошенко.

Следует иметь в виду еще и то, что в ближайшее время в Верховной Раде должен рассматриваться законопроект о новой редакции закона о Кабмине. Этот законопроект предусматривает существенное расширение полномочий Президента, в частности через СНБО.

Деятельность правительства

Программа деятельности 
На заседании 16 января 2008 года правительство единогласно утвердило программу своей деятельности «Украинский прорыв: для людей, а не для политиков» с учетом более 300 поправок (см. проект, опубликованный в декабре 2007 года). В соответствии с законодательством Украины, если программу правительства поддержит Верховная Рада, правительство в течение 1 года не может быть распущено.

По оценкам экспертов, программа имеет значительное число проколов,
в частности
 отсутствие четких этапов выполнения задач и бюджетных ресурсов
 по смыслу задач сложно сказать, приведет ли их реализация к позитиву или нет
 многие положения выписаны так, словно Кабмин начинает работу с «чистого листа»
 лозунг «Закон один для всех» раскрыт весьма специфично в части борьбы со льготами и привилегиями
 некоторые положения вообще попали в программу случайно

Исходя из той оценки, которую дали этой программе ученые, в первую очередь, и эксперты, я могу сказать, что этот документ — не что иное, как свидетельство начала великого похода Юлии Тимошенко на президентский пост. И мы видим, что этот поход будет характеризоваться популизмом, популизмом и еще раз популизмом.

…

Это не программа — это набор благих намерений. Мы все знаем, что благими намерениями выстлана дорога в ад. Мы слышали комментарий самого премьер-министра, что это за документ, что это декларация — и не более того. Из чего мы делаем выводы, что правительство будет работать не по этому документу. То есть это яркая демонстрация двойных стандартов.

Законодательная инициатива 
 26 декабря 2007 года правительство Юлии Тимошенко внесло на рассмотрение Верховной Рады законопроект № 1285 «О государственном бюджете Украины на 2008 год и внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины», который Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом 28 декабря 2007 года.
 По заявлению народного депутата Ярослава Сухого, из 235 голосов «За» — 8 голосов членов фракции КПУ, остальные — членов коалиции, при наличии всего лишь 197 депутатов-членов коалиции в зале. Таким образом, Ярослав Сухой расценивает принятый документ как «авантюрный бюджет, принятый фальшивым количеством голосов».

Политическая деятельность 

… хотела бы сообщить вам о решении, которое принято сегодня на заседании Правительства. Это решение касается упорядочения ситуации с исполнением заведомо неправосудных, а иногда преступных решений суда.

…

Мы сегодня … приняли специальное постановление, которое дает свободу и право на базе Конституции Украины не выполнять заведомо преступные решения и заведомо преступные приказы.

Экономическая деятельность 

11 января 2008 года ОАО «Ощадбанк» начал выплаты в размере до 1000 гривен вкладчикам Сбербанка СССР компенсации потерь от обесценивания денежных сбережений. На оставшуюся часть вкладов планируется дать возможность оплачивать жилищно-коммунальные услуги и приобретать товары. Тимошенко заявила, что «в 2008 году мы сделаем настоящую революцию в этой сфере. Без инфляции, обесценивания и других негативных процессов». Когда планируется полностью расплатиться по долгам Сбербанка СССР пока не ясно.

6 февраля 2008 года Юлия Тимошенко на пресс-конференции сообщила, что Валентина Семенюк-Самсоненко отстранена от руководства Фондом государственного имущества (ФГИ) в связи с расследованием деятельности руководства Фонда по инициативе правительства. При этом были уволены её заместители, на должность первого заместителя назначен Андрей Портнов, который фактически и приступил к исполнению обязанностей руководителя ФГИ. Сама Валентина Семенюк-Самсоненко так оценивает нынешнюю ситуацию вокруг ФГИ:

Это правительство опять хочет пустить все деньги от приватизации на проедание. Поставить на предприятия своих руководителей, вымыть оборотные средства, набрать кредитов и продать быстро и подешевле своим. Но с виду это будут честные и прозрачные конкурсы. Хотят увеличить поступления в бюджет до 20 млрд гривен. Речь идет о предложениях, касающихся продажи энергопредприятий, «Укртелекома», Одесского припортового завода…

< . . . >

Даже подумать страшно, если этим переделом займутся олигархи, поставившие на того или иного кандидата. Приватизация сегодня отдана на откуп президентским выборам. И все деньги от приватизации будут служить Тимошенко как кандидату в президенты.

Секретариат президента Украины считает, что отстранение Валентины Семенюк-Самсоненко от руководства ФГИ является антиконституционным и провокационным. Руководитель секретариата президента Украины Виктор Балога подчеркнул, что такое заявление не следует расценивать ни как протекционизм, ни как противодействие планам правительства в вопросах приватизации. Тем не менее, он обратился к Кабинету Министров с предложением отменить своё решение, в противном случае Президент обязательно приостановит его своим указом как неконституционное.

7 февраля 2008 года Президент Украины своим Указом отменил ряд распоряжений Кабинета Министров Украины, касающихся кадровых изменений в Фонде госимущества Украины и проведения служебного расследования, тем самым подтвердив заявление руководителя секретариата Виктора Балоги, сделанное накануне. При этом распоряжение о назначении на должность первого заместителя Председателя ФГИ Андрея Портнова в Указе не упоминается, несмотря на отмену распоряжения об увольнении с этой должности В.Петрова. Таким образом, у Семенюк-Самсоненко на сегодня есть два первых заместителя.

Приватизация 
16 января 2008 года Кабинет Министров принял перечень объектов для приватизации, в числе которых Одесский припортовый завод, а также «Укртелеком», ранее неоднократно снимавшийся с приватизации и который теперь хотят продать за 75 дней.

В дополнение к списку объектов для приватизации, ставится вопрос о реприватизации «Лугансктепловоза». В этом вопросе Кабмин получил поддержку Секретариата президента Украины.

Что же касается перечня приватизации, то Президент Украины Виктор Ющенко считает его принятым поспешно и обратился к Тимошенко с просьбой инициировать отмену данного решения на ближайшем заседании Кабинета Министров для согласования подхода всех ветвей власти к приватизационному процессу. Прежде всего, считает Ющенко, необходимо принять новую редакцию Закона Украины «О Государственной программе приватизации».

В то же время, заместитель главы Секретариата президента, постоянный представитель президента в Кабмине Александр Шлапак сообщил, что Кабинет Министров планирует в ближайшее время подготовить расширенный список объектов для приватизации в 2008 году, в который войдет около 500 предприятий.

23 января 2008 года Юлия Тимошенко на брифинге в Кабинете Министров в отношении проекта новой редакции Закона Украины «О Государственной программе приватизации» сказала:

… мы хотим, чтобы в законе появилась норма, что при невыполнении условий приватизационного договора, такой приватизационный договор будет расторгаться без возврата тех денег, которые заплатили за предприятие

Энергетика 

Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявила 23 января 2008 года на пресс-конференции в Кабинете Министров о намерении пересмотреть тарифы на транзит газа из России в Европу, для чего поручила провести маркетинговое исследование стоимости транзита газа в странах с аналогичной по уровню развития газотранспортной системой.

Дальнейшие шаги правительства и Премьер-министра привели к обострению ситуации и созданию впечатления о наличии серьёзных разногласий между Тимошенко и Ющенко.

Президент Центра социальных исследований «София» Андрей Ермолаев считает, что ситуация, сложившаяся в сфере российско-украинских газовых отношений, в целом является совершенно сознательно спровоцированной и искусственно созданной.

Примечания

См. также 
 Список правительств Украины
 Список премьер-министров Украины

Президентство Виктора Ющенко
Пётр Порошенко
Юлия Тимошенко
Политика Украины
Правительство Украины